Osoby o tym nazwisku:
 Alex Davani – papuaski piłkarz
 John Davani – papuaski trener piłkarski
 Reggie Davani – piłkarz papuaski